

Letteratura 
L'ultima carta (The Corpse in the Waxworks), romanzo giallo di John Dickson Carr, 1932

Cinema 
L'ultima carta – film del 1913 diretto da Baldassarre Negroni 
L'ultima carta (Gambling Lady) – film del 1934 diretto da Archie L. Mayo
L'ultima carta – film del 1938 diretto da Piero Ballerini 
L'ultima carta – episodio del 1964 del film L'idea fissa diretto da Gianni Puccini e Mino Guerrini